Ferdinand II. s přídomkem Ferrantino nebo Neapolský (26. srpna 1469 – 7. září 1496) byl neapolský král od 23. ledna 1495 do své smrti. Byl synem a dědicem Alfonse II., který abdikoval v jeho prospěch uprostřed politické krize způsobené vpádem armády Karla VIII. do Itálie. Ferdinand II. s rodinou uprchl před postupujícími Francouzi na Ischii a poté do Messiny. Když papež Alexandr VI. vytvořil protifrancouzskou koalici a oslabil Karlovu moc, podařilo se Ferdinandovi roku 1496 dobýt ztracená území zpět. Brzy po svém triumfu a sňatku s Joannou Neapolskou však zemřel bezdětný.

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Neapolští králové
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1469
Narození 26. srpna
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1496
Úmrtí 7. září
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v kostele sv. Dominika v Neapoli
Muži